Prvenstva SR Hrvatske u kuglanju u muškoj konkurenciji za klubove su se odvijala od 1946. godine ("narodni način"), odnosno 1954. godine ("međunarodni način").

Međunarodni način 
Igrano od 1954. do 1991. godine. Do 1989. igrano kroz turnire sa završnicom, kroz koju se plasiralo preko lokalnih (gradskih, podsaveznih, regionalnih) liga i prvenstava, a potom je pokrenuta "Hrvatska liga".

Narodni način 
Igrano od 1946. do 1979. godine. Od 1959. do 1979. godine su prvenstva održavana u "borbenim partijama".

Unutarnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga
 Jugoslavensko klupsko prvenstvo u kuglanju za muškarce
 Kup SR Hrvatske u kuglanju za muškarce 
 Klupsko prvenstvo SR Hrvatske u kuglanju za žene

Vanjske poveznice 
 kuglacki-savez-os.hr

Izvori 
 kuglacki-savez-os.hr, popis hrvatskih prvaka u kuglanju 1974.-1990. 
 Eduard Hamar: Zlatna knjiga zagrebačkoga kuglanja, Zagreb, 2016., ISBN 978-953-59048-0-9 (Zagrebački kuglački savez), ISBN 978-953-7546-09-0 (Libera Editio), str. 597-601 
 

Hrvatska kuglačka natjecanja